Das Qatar International 1995 fand vom 27. November bis 2. Dezember 1995 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1995/96 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 75.000 US-Dollar.
 
Das Endspiel bestritten wie im Vorjahr Jansher Khan und Rodney Eyles, die beide topgesetzt ins Turnier gestartet waren. Zum zweiten Mal in Folge besiegte Khan seinen Kontrahenten Eyles, er gewann die Partie mit 15:4, 15:9 und 17:16.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

 
1995
PSA World Tour 1995/96
Squashturnier in Doha